L'épreuve masculine du 20 km individuel de biathlon aux Jeux olympiques de 2018 a lieu le  au Centre de biathlon et de ski de fond d'Alpensia.

Médaillés

Résultats 
L'épreuve commence à 20 heures 20.

Légende : C - Couché ; D - Debout

Notes et références 

Biathlon aux Jeux olympiques de 2018